Berechtigungsnachweis steht für:
 Berechtigungsnachweis (Identifikationstechnik), Instrument zur Bestätigung der Identität

Siehe auch:
 Berechtigung